Список регионов Украины по численности населения — это список регионов Украины отсортированный по населению (по состоянию на 1 января 2020 года).

Примечания

См. также 
 Население Украины
 Список областей Украины по площади

Списки:Украина